Алексе́евск — название населенных пунктов в России:

 Алексеевск — село в Почепском районе Брянской области.
 Алексеевск — рабочий посёлок в Киренском районе Иркутской области.
 Алексеевск — до 1917 года название города Свободный Свободненского района Амурской области.

См. также 
 Алексей
 Алексеев
 Алексеева
 Алексеевка
 Алексеево
 Алексеевская
 Алексеевский
 Алексеевское